VII Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе (кинофестиваль) ''(Le 7-eme edition du Festival international du film fantastique d'Avoriaz)  проходил во французских Альпах (Франция) в январе 1979 года.

Жюри 
 Роджер Корман — президент
 Тео Ангелопулос
 Дэвид Кэррадайн
 Майкл Лонсдейл
 Агостина Белли
 Франсуа Шале
 Жорж Коншон (Georges Conchon)
 Анна Карина
 Жан-Мари Перье
 Хорхе Семпрун
 Жан-Пьер Ивараль (Jean-Pierre Yvaral)

Лауреаты 

 Гран-при: «Патрик» (Patrick), Австралия, 1978, режиссёр Ричард Франклин
 Специальный приз жюри: «Фантазм» (Phantasm), США, 1978, режиссёр Дон Коскарелли
 Специальное упоминание: «Ночь, убийца» (Night, the Prowler, The), Австралия, 1978, режиссёр  Джим Шарман
 Приз критики: «Хэллоуин» (Halloween), США, 1978, режиссёр Джон Карпентер
 Приз «Золотая антенна»:
«Долгий уикенд» (Long week-end), США, 1978, режиссёр Колин Эгглстон
«Вторжение похитителей тел» (Invasion of the Body Snatchers), США, 1978, режиссёр Филип Кауфман

См. также

Ссылки

1979